Rangitaiki bezeichnet
 einen Fluss in der Region Northland auf der Nordinsel Neuseelands, siehe Rangitaiki River
 einen Ort am Oberlauf dieses Flusses Rangitaiki (Northland)
 die durch den Fluss gebildete Ebene, siehe Rangitaiki Plains